Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 St Nicholas – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire, w dystrykcie Stevenage
 St Nicholas – miejscowość w Walii, w hrabstwie Pembrokeshire, w community Pencaer
 St Nicholas – miejscowość w Walii, w hrabstwie Vale of Glamorgan, w community St Nicholas and Bonvilston
 St Nicholas at Wade – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Thanet
 St Nicholas South Elmham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w dystrykcie East Suffolk, w civil parish All Saints and St. Nicholas, South Elmham